Миха́йловка (Альшеевский район)

 Михайловка (Абдрашитовский сельсовет) — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Михайловка (Ташлинский сельсовет) — упразднённая в 1986 году деревня Альшеевского района БАССР.